Roberto Freire puede referirse a:

 Roberto Freire (1927–2008), psiquiatra y escritor brasileño - creador de la somaterapia; o
 Roberto Freire (1942–), político brasileño - presidente nacional del PPS.